Darmestádio
Darmestádio (região)
Ou ainda:
Darmestádio-Dieburgo
Darmestádio (Indiana)

Desambiguações de topônimos